Германия на летних Олимпийских играх 2004 была представлена 441 спортсменом. По сравнению с прошлыми играми Германия завоевала на 7 медалей меньше, хотя количество золотых наград осталось неизменным. Наибольшее количество наград в составе сборной Германии завоевала пловчиха Антье Бушшульте. Она трижды становилась бронзовой медалисткой игр на дистанциях 200 метров на спине, а также в эстафетах 4×200 метров вольным стилем и комбинированной 4×100 метров.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Женщины

Плавание 

Спортсменов — 9
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

*—участвовали только в предварительном заплыве

Стрельба 

Спортсменов — 2
После квалификации лучшие спортсмены по очкам проходили в финал, где продолжали с очками, набранными в квалификации. В некоторых дисциплинах квалификация не проводилась. Там спортсмены выявляли сильнейшего в один раунд.
Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сборная Германии  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
2004